Појениле има више значења:

 Појениле (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Појениле (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Појениле (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Појениле (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији